Zidanta ist der Name folgender Könige:

 Zidanta I., hethitischer Großkönig
 Zidanta II., hethitischer Großkönig